Slang steht für:
 Jargon, nicht standardisierter Wortschatz
 Slang (Album) der britischen Hard-Rock-Band Def Leppard (1996)

Personen:
 Erik Slang (1600–1642), schwedischer Generalmajor im Dreißigjährigen Krieg
 Slang, Pseudonym von Fritz Hampel (1895–1932), deutscher satirischer Schriftsteller, Journalist und Karikaturist

Siehe auch:

 S-Lang (plattformunabhängige Skriptsprache)